Castello di Monreale – a Faedo (ex comune) frazione di San Michele all'Adige
 Castello di Monreale – a Sardara

Pagine correlate 
 Monreale (disambigua)